Санкт-Катаринен:

 Санкт-Катаринен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Бад-Кройцнах.
 Санкт-Катаринен — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Нойвид.

См. также 
 Санта-Катарина (значения)
 Святая Екатерина (значения)